Ангели́на Кучва́льская (; 6 декабря 1998, Салдус) — латвийская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Пятикратная чемпионка Латвии (2015—2017, 2019, 2020), участница чемпионатов мира и Европы.

На чемпионате Европы 2016 стала четвёртой, уступив лишь трём россиянкам.

По состоянию на январь 2016 года занимала одиннадцатое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера 
Родилась 6 декабря 1998 года в Салдусе, Латвия. Встала на коньки в три с половиной года. На протяжении всей карьеры тренируется под руководством Екатерины Платоновой.

Юниорский период 
Ангелина прошла в младшую возрастную группу международных соревнований по фигурному катанию среди юниоров сезона 2012-2013 годов и боролась за гран-при в Куршавеле, Франция, заняв 16-е место. Затем она была отобрана представлять Латвию на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2013 в Милане, Италия. Заняв 22-е место в короткой программе, она прошла квалификацию для участия в произвольной программе и заняла 20-е место в общем зачёте.

В сезоне 2013-2014 годов по фигурному катанию спортсменка также участвовала в двух состязаниях на гран-при среди юниоров и заняла 15-е место в Кошице и 19-е в Минске, а также завоевала серебряную медаль на международном турнире . Также она заняла 20-е место в двух секциях и 20-е место в общем зачёте на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2014 в Софии, Болгария.

В сезоне 2014-2015 годов по фигурному катанию Кучвальская заняла 7-е место в общем зачёте в двух турах на кубок  в Праге и Таллине. Дебютировав в международных соревнованиях в старшей возрастной группе, она завоевала золото на  2014 года в рамках серии ISU Challenger Series. Продолжая на таком же высоком уровне, она заняла 7-е место на Кубке Варшавы и взяла золото в Tallinn Trophy, на чемпионате Латвии по фигурному катанию и в . Кучвальская в составе национальной сборной участвовала в чемпионате Европы по фигурному катанию 2015 в Стокгольме (Швеция) и заняла 17-е место в короткой программе, пройдя тем самым квалификацию для участия в следующем туре. Заняв 5-е место в произвольной программе, она поднялась на 7-е место в общем зачёте. На чемпионате мира в Шанхае в марте латвийская фигуристка с большим трудом прошла в произвольную программу, но произвольную вновь откатала прекрасно и заняла место в середине таблицы.

Взрослый период 
Спортсменка после сезона 2015/2016 годов прекратила свои выступления среди юниоров.

В октябре 2015 года Ангелина начала выступления в новом сезоне, она стартовала на Мемориале Ондрея Непелы, но была не совсем готова и заняла десятое место. Через  несколько недель она стартовала на турнире в Болгарии и сумела там занять второе место. При этом были улучшены все прежние спортивные достижения. Получила право участвовать во взрослом этапе Гран-при Trophée Eric Bompard 2015, однако, после коротких программ, соревнования были отменены из соображений безопасности (в столице Франции произошла серия терактов). Уверенно выиграла чемпионат Латвии 2016 года. В начале года победила на Кубке Несквик в Польше, а позже обновила лучший результат фигурного катания Латвии - стала 4-й на чемпионате Европы 2016, c новыми личными рекордами. Через пару месяцев она приняла участие в юниорском чемпионате в Дебрецене и у неё было седьмое место. В начале апреля в Бостоне на мировом чемпионате, латвийская фигуристка сумела пробиться в число 15 лучших одиночниц мира.

Новый предолимпийский сезон латвийская фигуристка начала, как и год назад в Братиславе на Мемориале Непелы. Однако она выступила не совсем удачно. В середине октября латвийская фигуристка выступала на этапе Гран-при в Чикаго, где на Кубке Америки заняла последнее место. В начале ноября фигуристка выступила на этапе Гран-при в Москве, где на Кубке Ростелекома выступила не совсем удачно, заняла место в конце турнирной таблицы. В конце ноября, Ангелина выступала на Таллинском трофее где заняла место в середине турнирной таблицы. В конце года она в третий раз подряд стала чемпионкой страны. Сразу после Нового Года она традиционно приняла участие в Польше на турнире Кубок Нестли Несвик; однако на этот раз её выступление было удачным, она замкнула пятёрку лучших. Чего нельзя сказать о европейском чемпионате в Остраве, где латвийская фигуристка замкнула двадцатку лучших. В конце марта на чемпионате мира в Хельсинки она прошла в финальную часть и заняла место в третьей десятке, и сумела пройти квалификацию и завоевать путёвку для своей страны на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Новый олимпийский сезон латвийская одиночница начала в конце октября на турнире серии «Челленджер» в Минске. Однако её выступление было не совсем удачным, она финишировала в конце турнирной таблицы. То же самое произошло и в ноябре в Таллине на городском Кубке. В дальнейшем пропустила национальный чемпионат и не попала в сборную страну на европейский чемпионат и Олимпийские игры.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 G. Druvietis Daiļslidotāja Kučvaļska pārraksta vēsturi un EČ izcīna 7. vietu Sportacentrs.com, 2015-01-31
Фигуристы Латвии